

Geografia 
 Powell – jezioro w USA
 Powell Island – wyspa w archipelagu Orkadów Południowych

Miejscowości w USA:
 Powell – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie DeKalb
 Powell – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Powell – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Navarro
 Powell – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Park
Gminy w USA:
 Powell (ang. Powell Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Powell (ang. Powell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Comanche
 Powell (ang. Powell Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Powell (ang. Powell Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Powell (ang. Powell County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Powell (ang. Powell County) – w stanie Montana

Osoby 
 Andy Powell (ur. 1950) – angielski gitarzysta
 Andy Powell (ur. 1981) – walijski rugbysta
 Anthony Powell (1905 – 2000) – brytyjski powieściopisarz
 Asafa Powell (ur. 1982) – lekkoatleta jamajski
 Baden Powell de Aquino (1937 – 2000) – brazylijski kompozytor i gitarzysta
 Billy Powell (1952 – 2009) – amerykański muzyk rockowy
 Bud Powell, właściwie Earl Rudolph Powell (1924 – 1966) – amerykański pianista jazzowy
 Cecil Frank Powell (1903 – 1969) – angielski fizyk, laureat Nagrody Nobla
 Clifton Powell (ur. 1947) – amerykański aktor
 Colin Luther Powell (1937 – 2021) – generał armii amerykańskiej, amerykański polityk
 Cozy Powell, właściwie Colin Flooks (1947 – 1998 – brytyjski perkusista rockowy
 Don Powell (ur. 1946) – angielski muzyk rockowy
 Eleanor Torrey Powell (1912 – 1982) – amerykańska aktorka i tancerka
 John Enoch Powell (1912 – 1998) – brytyjski polityk
 Gary Powell (ur. 1969) – amerykański perkusista
 George Powell (zm. 1823) – brytyjski kapitan, łowca fok i odkrywca
 Jane Powell (1929 – 2021) – amerykańska piosenkarka, tancerka i aktorka
 John Powell (ur. 1947) – amerykański lekkoatleta, dyskobol
 John Powell (ur. 1963) – brytyjski kompozytor muzyki filmowej
 John Wesley Powell (ur. 1834) – amerykański odkrywca 
 Josh Powell (ur. 1983) – amerykański koszykarz
 Julie Powell (ur. 1973) − amerykańska pisarka
 Katrina Powell (ur. 1972) – australijska hokeistka na trawie
 Lisa Powell (ur. 1970) – australijska hokeistka na trawie
 Martin Powell (ur. 1973) – angielski muzyk
 Michael Latham Powell (1905-1990) – brytyjski reżyser
 Michael Anthony „Mike” Powell (ur. 1963) – amerykański lekkoatleta, skoczek w dal
 Olave Baden-Powell (1889 – 1977) – żona Roberta Baden-Powella
 Robert Powell (ur. 1944) – brytyjski aktor
 Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, Lord Baden-Powell (1857 – 1941) – brytyjski wojskowy, generał porucznik, pisarz, twórca i założyciel skautingu
 Sandy Powell (ur. 1960) − brytyjska kostiumolog
 Virginia Powell (ur. 1983) – amerykańska płotkarka
 William Horatio Powell (1892 – 1984) − amerykański aktor